Cepu (onderdistrict), een onderdistrict (kecamatan) in de  Indonesische provincie Midden-Java
Cepu (Penanggalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Subulussalam in de Indonesische provincie Atjeh
Cepu (Cepu), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de Indonesische provincie Midden-Java